Jean Bouillet de la Chassaigne (1654-1733) – soldato francese
 Jean Bouillet (1690-1777) – fisico francese, padre di Jean-Henri-Nicolas Bouillet
 Jean-Henri-Nicolas Bouillet – fisico francese, figlio del fisico Jean Bouillet
 Jean Bouillet (...) – ciclista francese